

Codici 
 vay – codice ISO 639-3 della lingua wayu

Geografia 
 Vay – comune della Loira Atlantica (Francia)